Johann Evangelista Anton Thomas Ko(t)zeluch est un compositeur bohémien né le  à Velvary et décédé le  à Prague

Biographie 
Il étudie au collège des Jésuites de Brenitz (aujourd'hui Březnice) puis à Prague avec Josef Seger. Il complète son instruction à Vienne auprès de Christoph Willibald Gluck et de Florian Leopold Gassmann.

Il devient ensuite maître de chapelle de l'église des Croisés puis, à partir de 1784, de la cathédrale Saint-Guy de Prague.

Il a été le professeur de son jeune cousin Leopold Anton Kozeluch, futur compositeur de la Cour impériale d'Autriche (1792-1813).

Œuvres principales 
 16 messes
 un Requiem
 un oratorio
 deux opéras
 un concerto pour hautbois et un pour basson

Références

Liens externes 
 
 
 

Compositeur autrichien de la période classique
Compositeur autrichien d'opéra
Compositeur autrichien d'oratorio
Compositeur autrichien de musique sacrée
Naissance en décembre 1738 	
Naissance dans la région de Bohême-Centrale
Naissance dans le royaume de Bohême
Décès en février 1814
Décès à Prague
Décès dans le royaume de Bohême
Décès à 75 ans